Толбухин — русская фамилия. Известные носители:

 Толбухин, Артемий Ильич (16??—1750) — русский контр-адмирал. 
 Толбухин, Фёдор Иванович (1894—1949) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (посмертно).
 Толбухин, Федот Семёнович (16??-1726) — полковник, первый комендант Кронштадта.

Прочее 
 Толбухин — маяк в Финском заливе, названный в честь полк. Толбухина
 Толбухин — название г. Добрич (Болгария) с 1949 по 1990 годы

См. также